Змагання в омніумі з велоспорту серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 4 і 5 серпня в Лондонському велопарку.

Перемогу здобув Лассе Норман Гансен з Данії. Бріан Кокар з Франції посів друге місце, а Едвард Кленсі з Великої Британії - третє.

Формат змагань 

Медаль в омніумі розігрується за результатами заїздів у шести дисциплінах, за виграш у кожній із яких спортсмени здобувають очки.
 скретч — гонка на 15 км, де всі спортсмени стартують одночасно;
 індивідуальна гонка переслідування на 4 км;
 гонка на вибування, в якій останній гонщик після кожного спринту (що два кола) вибуває з гонки;
 гіті з місця на 1 км, де стартують два гонщики одночасно;
 індивідуальний гіт з ходу на 250 м;
 Гонка за очками на 30 км.

Розклад змагань 
Вказано Британський літній час

Загальні результати 

FL (Flying lap) - гіт з ходу на 250 м, PR (Points race) - гонка за очками, ER (Elimination race) - гонка на вибування,
IP (Individual pursuit) - індивідуальна гонка переслідування, SR (Scratch race) - скретч, TT (Time trial) - гіт з місця на 1 км.

Результати в окремих дисциплінах

Гіт з ходу на 250 м

Гонка за очками

Гонка на вибування

Індивідуальна гонка переслідування

Скретч

Гіт з місця на 1 км

Примітки 

Велоспорт на літніх Олімпійських іграх 2012